Pinedale ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Pinedale (Alabama)
 Pinedale (Arizona)
 Pinedale (Kalifornien)
 Pinedale (Massachusetts)
 Pinedale (Mississippi)
 Pinedale (New Mexico)
 Pinedale (Wyoming)
 Pinedale Acres (Alabama)
 Pinedale Shores (Alabama)

in Kanada:
 Pinedale (Alberta)

in Neuseeland:
 Pinedale (Neuseeland)